

Laghi 
Australia 
 Lago George  – lago dell'Australia, nello stato del Nuovo Galles del Sud

Canada
 Lago George  – lago del Canada, nello stato del Nuovo Brunswick
 Lago George  – lago del Canada, nello stato della Nuova Scozia

Stati Uniti
 Lago George  – lago degli Stati Uniti d'America, nello stato della Florida
 Lago George  – lago degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Indiana
 Lago George  – lago degli Stati Uniti d'America, nello stato di New York

Uganda
Lago Giorgio

Località 
 Lake George  – città statunitense, nella Contea di Warren (New York)